Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 1 и 4 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями являлся Консеслус Кипруто из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 8.29,00. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 45. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Консеслус Кипруто — как действующий чемпион мира
 Гетнет Вале — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 46 легкоатлетов. Индийский бегун Авинаш Сабле, изначально занявший 20-е место по итогам предварительного раунда и не отобравшийся в финал, был допущен в решающий забег после апелляции. По ходу дистанции ему помешал эфиоп Такеле Нигате, когда запнулся перед одним из препятствий и ударился об него головой. Сабле бежал следом за африканцем, был вынужден остановиться, чтобы избежать столкновения, а через само препятствие перелезать при помощи рук. Тем не менее, даже несмотря на эту заминку, Сабле финишировал седьмым в своём забеге и установил новый рекорд Индии — 8.25,23.

Финал 
Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин состоялся 4 октября 2019 года. Действующий чемпион мира Консеслус Кипруто из-за травмы пропустил почти весь летний сезон 2019 года. До первенства в Дохе он стартовал всего дважды в конце августа и начале сентября на этапах Бриллиантовой лиги и оба раза был далёк от победы (5-е и 7-е места).

Бег в финале в высоком темпе повели три бегуна из Эфиопии (первый километр — 2.39,55). Среди лидеров постоянно находились Кипруто и марокканец Суфиан Эль-Баккали. За круг до финиша они остались среди четырёх претендентов, как и эфиопы Ламеча Гирма и Гетнет Вале. Первым ускорение начал Эль-Баккали, однако к последней яме с водой (150 метров до финиша) его обошли Гирма и Кипруто. Именно этот дуэт разыграл медали: Гирма бежал на первом месте заключительные 100 метров, однако действующий чемпион планомерно сокращал разрыв и к финишной линии достал лидера. Судьба золотой медали решилась по итогам фотофиниша. Кипруто опередил своего соперника на 0,01 секунды и защитил титул чемпиона мира. Благодаря этому успеху, Кения продлила победную серию в стипль-чезе на мировых первенствах. Золото Кипруто стало для этой африканской страны седьмым подряд и 13-м в истории (из 17 возможных). Сам Консеслус выиграл медаль на четвёртом подряд чемпионате мира, среди них два золота и два серебра.

18-летний Ламеча Гирма в 2019 году стремительно ворвался в мировую легкоатлетическую элиту. Перед стартом сезона его единственный известный результат был невысок — 8.46,23. Однако в июле 2019 года он сбросил с него почти 40 секунд (8.08,18), затем ещё дважды пробежал 3000 метров с препятствиями быстрее 8 минут 10 секунд, после чего приехал в Доху уже в качестве одного из фаворитов. Серебро Гирмы стало первой медалью Эфиопии в стипль-чезе в истории чемпионатов мира. Его результат 8.01,36 стал новым национальным рекордом.

Лидер мирового сезона Суфиан Эль-Баккали добавил к серебряной медали прошлого чемпионата мира ещё одну, бронзовую.

Примечания

Ссылки 
 

бег